Sannazzaro – cognome italiano
 Sannazzaro – antica famiglia dell'Italia Settentrionale
 Sannazzaro de' Burgondi – comune italiano
 Carolina Sannazzaro – soprano italiana
 Jacopo Sannazzaro (1457-1530) – poeta e umanista italiano

Pagine correlate 
 San Nazzaro